«Арока» () — португальский футбольный клуб, базирующийся в Ароке, округ Авейру. Был основан в 1952 году. Домашние матчи проводит на муниципальном стадионе города Ароки, вмещающем 5000 зрителей.

История 

«Арока» большую часть своей истории провёл в региональных лигах. Постепенный подъём клуба вверх в иерархии португальского футбола начался в 2000-е годы. В сезоне 2010/2011 клуб дебютировал в лиге Онра, по итогам первого же сезона занял 5-е место. В 2013 году ФК «Арока» удалось подняться в Примейру. В течение 4 сезонов клуб сохранял место в премьер-лиге, но по итогам сезона 2016/17 «Арока» заняла предпоследнее место и отправилась во Вторую лигу.

Выступления в еврокубках

История выступлений

Игроки-рекордсмены 
Рекордсмены по количеству игр

По состоянию на 5 августа 2022 года

Рекордсмены по количеству голов

По состоянию на 5 августа 2022 года

Текущий состав 

 По состоянию на 5 августа 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Португалии
ФК «Арока»